El término Beaucaire puede referirse a:

Beaucaire, comuna francesa situada en Gard.
Beaucaire, comuna francesa situada en Gers.